La stagione 2020 dell'ADAC TCR Germany Touring Car Championship è la quinta edizione del campionato organizzato dalla ADAC. La competizione, il cui calendario è stato più volte rivisto e posticipato a causa della pandemia di COVID-19 del 2019-2021, è iniziata il 1º agosto a Lausitz ed è terminata l'8 novembre a Oschersleben. Antti Buri, su Hyundai i30 N TCR, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre la HP Racing International si è aggiudicata il titolo scuderie. Marcel Fugel, su Honda Civic Type R TCR, si è invece aggiudicato il titolo piloti junior.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Classifica piloti junior

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2020